

Festività 
Settimana d'oro – Festività giapponese, nota anche con il nome di Golden Week
Settimana d'oro – Festività cinese